Mooslechner ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Mooslechner (1910–1945), österreichischer Arzt und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Markus Mooslechner (* 1973), österreichischer Fernsehmoderator